Шара́пова — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Шарапова, Анна Николаевна (1863—1923) — переводчица на эсперанто.
 Шарапова, Антонина Михайловна (1928—2005) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Шарапова, Арина Аяновна (род. 1961) — журналистка, телеведущая, преподаватель и общественный деятель.
 Шарапова, Зоя Николаевна (1928-?) — передовик сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда (1948).
 Шарапова, Ирина Александровна (род. 1951) — советская и российская пианистка, концертмейстер
 Шарапова, Мария Юрьевна (род. 1987) — российская теннисистка.
 Шарапова, Раиса Дорджиевна
 Шарапова, Чинни (1929—?) — председатель сельсовета, Герой Социалистического Труда. Деревня 
 Шарапова — деревня в Ирбитском районе Свердловской области России.

 См. также 
 Шарапова Горка
 Шарапова Охота (значения)